Гай Сагив (); () — израильский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий  за команду мирового тура «». Трёхкратный чемпион Израиля по шоссейному велоспорту в групповой гонке (2015, 2016, 2019) и чемпион Израиля в индивидуальной гонке (2017).

Карьера

Достижения 

 2011
 2-й  Чемпионат Израиля — Групповая гонка (юниоры)
 3-й  Чемпионат Израиля — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2013
 3-й  Чемпионат Израиля — Групповая гонка
 2015
 1-й  Чемпион Израиля — Групповая гонка
 1-й  Чемпион Израиля — Групповая гонка 
 1-й Hets Hatsafon
 2016
 1-й  Чемпион Израиля — Групповая гонка
 1-й  Чемпион Израиля — Групповая гонка 
 2017
 1-й  Чемпион Израиля — Индивидуальная гонка
 2018
 2-й  Чемпионат Израиля — Групповая гонка
 2019
 1-й  Чемпион Израиля — Групповая гонка

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Сагив, Гай на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Израиля